Казначеева — женская форма русской фамилии Казначеев.

Известные носители 
 Казначеева, Мария Александровна (род. 1981) — российская актриса.
 Казначеева, Наталья Михайловна (род. 1957) — советская и российская актриса.